Ориён, или Ориёнский джамоат (; до 2012 г. — джамоат Джарбулок) — административная единица, сельская община (джамоат) в Аштском районе Согдийской области Таджикистана.

Население — 17 487 человек (2015 г.).

Административный центр общины — село Шахринав.

Расстояние от общины до райцентра (пос. Шайдон) — 45 км.

Граничит с общинами Ифтихор Аштского района, Бешарыкским и Папским районами Узбекистана.

Населённые пункты

Примечания 

Сельские общины Таджикистана